Volcanalia är ett släkte av insekter. Volcanalia ingår i familjen kilstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kilstritar
Volcanalia